Целинный — многозначный термин:

Населённые пункты

Казахстан 
 Целинный — до 2001 г. название села Жанадауир Жетысайского района Туркестанской области.

Россия 
 Целинный — посёлок в Ключевском районе Алтайского края.
 Целинный — посёлок в Кытмановском районе Алтайского края.
 Целинный — посёлок в Поспелихинском районе Алтайского края, упразднён в 2000 г.
 Целинный — посёлок в Хабарском районе Алтайского края.
 Целинный — село в Абзелиловском районе Башкортостана.
 Целинный — посёлок в Еравнинском районе Бурятии.
 Целинный — посёлок в Николаевском районе Волгоградской области.
 Целинный — посёлок в Краснокаменском районе Забайкальского края.
 Целинный — посёлок в Нукутском районе Иркутской области.
 Целинный — посёлок в Славянском районе Краснодарского края.
 Целинный — посёлок в Искитимском районе Новосибирской области.
 Целинный — посёлок в Краснозёрском районе Новосибирской области, Майский сельсовет. 
 Целинный — посёлок в Краснозёрском районе Новосибирской области, Садовский сельсовет.
 Целинный — посёлок в Светлинском районе Оренбургской области.
 Целинный — хутор в Зерноградском районе Ростовской области.
 Целинный — посёлок в Екатериновском районе Саратовской области, упразднён в 2001 г.
 Целинный — посёлок в Ершовском районе Саратовской области.
 Целинный — посёлок в Краснопартизанском районе Саратовской области.
 Целинный — посёлок в Перелюбском районе Саратовской области.
 Целинный — посёлок в Будённовском районе Ставропольского края.
 Целинный — посёлок в Кизильском районе Челябинской области.
 Целинный — посёлок в Троицком районе Челябинской области.
 Целинный — до 2002 г. название посёлка Аршан-Булг в Целинном районе Калмыкии.

Прочее 
 «Целинный» — кинотеатр в Алма-Ате, Казахстан.

См. также 
 Целинный край
 Целинный район
 Целина (значения)
 Целинное
 Новоцелинный